KPO steht als Abkürzung für:

 den Flughafen von Pohang, Republik Korea, nach dem IATA-Flughafencode
 Knowledge Process Outsourcing, siehe Business Process Outsourcing
 Kommunistische Partei-Opposition, eine kommunistische Partei in Deutschland und spätere Widerstandsorganisation gegen den Nationalsozialismus, 1929–1939
 Kommunistische Partei-Opposition (Schweiz), eine kommunistische Partei in der Schweiz, 1930–1935
 Kunstpark Ost, ein ehemaliges Veranstaltungszentrum in München
 bis 1989 die Abkürzung für den ungarischen Militärgeheimdienst Katonai Politikai Osztály

KPO